Мемориал Марко Пантани () — шоссейная однодневная велогонка, с 2004 года проводящаяся в сентябре по дорогам итальянского региона Эмилия-Романья. Посвящена памяти известного итальянского велогонщика Марко Пантани. Является одной из гонок Велошоссейного кубка Италии.

История 
В 2004 году, спустя несколько месяцев после смерти Марко Пантани, во время прохождения этапа Джиро д'Италия в Чезене, появилась идея создать гонку, предназначенную для профессиональных велосипедистов и посвящённую великому спортсмену Романьи. Основателями соревнования выступили председатель Panathlon Cesena Диониджио Диниджо, мэр Чезены Джордано Конти и предприниматель Пино Буда. Организатором гонки стала компания Panathlon Cesena, которая поручила техническое руководство гонкой группе Sportivo Emilia. 

Впервые гонка состоялась 5 июня 2004 году и первые два её выпуска прошли в формате критериума на дистанциях 60 км и 76 км соответственно. С 2006 года гонка становится однодневной и входит в календарь Европейского тура UCI под категорией 1.2, повысив её на следующий год до 1.1. В 2010 году время проведения гонки переносят с июня на сентябрь-октябрь.

В 2007 и 2008 годах официальное название однодневки было изменено на  Мемориал Марко Пантани-Меркатоне Уно Трофи (), в честь велокоманды Mercatone Uno, за которую Пантани выступал несколько лет.

Маршрут гонки начинается в Чезенатико — родном городе Марко Пантани, и следует к Чезене, где он родился, проходя через несколько сложных подъёмов, таких как Muro di Sorrivoli, Salita dei Gessi и Madonna del Monte.

В 2013 году гонка объединилась с гонкой Джиро ди Романья, также проходившейся в этом же регионе, и получила название Мемориал Марко Пантани-Джиро ди Романья (). 

Помимо соревнований среди элиты, велогонка также проводится среди мужчин в возрасте до 23-х лет (андеров).

Джильберто Симони, выиграв гонку в 2005 году, отдал дань памяти Пантано, сказав:

Эта гонка, после посещения кладбища и визита к его родителям, заставила меня задуматься. Мы с Марко никогда не были друзьями, мы были соперниками. 15 лет назад мы выступали в качестве любителей, и когда мы стали профессионалами, он добился выдающихся результатов, а я этого сделать не смог. Могу сказать, что я завидовал, и, возможно, именно из-за этого, мы так и не стали друзьями. Быть здесь и победить на этой гонке очень важно для меня. Я хочу отдать должное Марко. Сегодня я выиграл для него.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Мемориал Марко Пантани на FirstCycling
 Мемориал Марко Пантани на Memoire du cyclisme 
 
 
 
 

Велогонки в Италии
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2004 года
Спортивные соревнования в Эмилии-Романье